Ла-Парра-де-лас-Вегас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 61,45 км². Население — 36 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки